Landkreis Bayreuth, een district in de Duitse deelstaat Beieren
Vorstendom Bayreuth, een voormalig markgraafschap en vorstendom
Bayreuth (stad), een stadsdistrict in de Duitse deelstaat Beieren
Bayreuther Festspiele, jaarlijks Wagner-evenement in de stad Bayreuth.